Aroskirken er en evangelisk-luthersk frimenighed i Aarhus. Menigheden blev stiftet 10. maj 2007 i Aarhus. Aroskirken er en del af Luthersk Mission og har samme bekendelsesgrundlag som folkekirken i Danmark. Kirken ledes af et demokratisk valgt menighedsråd på fem til syv personer, hvoraf tre er valgt til ældste for kirken og sidder med i kraft af den stilling.

Bekendelsesskrifter 
 Den apostolske trosbekendelse
 Den nikænske trosbekendelse
 Den athanasianske trosbekendelse
 Den augsburgske bekendelse (Confessio Augustana)
 Luthers lille Katekismus

Ekstern henvisning 
Aroskirkens hjemmeside
Aros LMU's hjemmeside 

Religion i Aarhus
Luthersk Missionske menigheder i Danmark